Bellairs est un patronyme porté notamment par :

 Angus d'Albini Bellairs (1918-1990), herpétologiste britannique ;
 George Bellairs, nom de plume de Harold Blundell (1902-1982), écrivain britannique de roman policier ;
 John Bellairs (1938-1991), écrivain américain.

Homonymie de patronyme